Pande steht für:
 Pande (Sprache), eine Bantusprache

Pande, in der anglisierenden Lateinschreibweise auch Pandey, ist der Familienname folgender Personen:
 Bhairab Dutt Pande (1917–2009), indischer Politiker (Gouverneur von Punjab und Westbengalen)
 Bishambhar Nath Pande (1906–1998), indischer Freiheitskämpfer, Historiker und Politiker (Gouverneur von Orissa)
 Jan Pande-Rolfsen (1922–2002), norwegischer Schauspieler
 Jitendra Nath Pande (1941–2020), indischer Mediziner
 Kabinga Pande (* 1952), sambischer Politiker
 Kedar Pandey (1920–1983), indischer Politiker 
 Mangal Pandey (1831–1857), indischer Aufständler
 Nirmal Pandey (1962–2010), indischer Schauspieler
 Ridhima Pandey (* 2008), indische Klima- und Umweltaktivistin
 Shikha Pandey (* 1989), indische Cricketspielerin
 Sudish Pandey (* 1982), nepalesischer Fußballschiedsrichter
 Vinod Pande, indischer Filmregisseur, -schauspieler und -produzent